Маткин-Ю — река в России, протекает по Республике Коми. Устье реки находится в 1123 км по правому берегу реки Печора. Впадает в Печору в черте города Вуктыл, в районе старого пляжа. Длина реки составляет 44 км, площадь водосборного бассейна 173 км².

Принимает справа несколько притоков: Вожашор, Епешор и Приток Южный, являющийся крупнейшим.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

Код объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000061487.

Примечания 

Притоки Печоры
Реки Вуктыльского района